Йоэль Эмиль Мартин Алланссон (; 3 ноября 1992, Швеция) — шведский футболист, полузащитник клуба «Хальмстад» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Алланссон начал профессиональную карьеру в клубе Второго дивизиона Швеции «Нюбру». В 2009 году Йоэль перешёл в «Гётеборг». 25 мая 2011 года в матче против «Треллеборга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 2 мая 2012 года в поединке против «Сундсвалля» Алланссон забил свой первый гол за «Гётеборг». В том же году он помог клубу завоевать Кубок Швеции.

В начале 2015 года Карлссон перешёл в датский «Раннерс». 1 марта в матче против «Силькеборга» он дебютировал в датской Суперлиге. 20 мая в поединке против «Оденсе» Йоэль забил свой первый гол за «Раннерс».

Международная карьера 
8 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Кот-д’Ивуара Алланссон дебютировал за сборную Швеции.

Достижения 

Командные

 «Гётеборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Раннерс»